são-geraldense – abitanti di São Geraldo da Piedade
são-geraldense – abitanti di São Geraldo do Araguaia
são-geraldense – abitanti di São Geraldo